Сен-Семфор'я́н-д'Ансе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 130 км на південь від Діжона, 13 км на південь від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 434 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1078,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Семфор'ян-д'Ансель на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Семфор'ян-д'Ансель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Семфор'ян-д'Ансель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Семфор'ян-д'Ансель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Семфор'ян-д'Ансель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара